Detta är en lista över sjöar i Tingsryds kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Tingsryds kommun.

Lista

Tingsryds kommun
 Lista